Giddings (Teksas)
 Franklin Henry Giddings
 Lara Giddings

Zobacz też